Carlo Varese (1793-1866) – scrittore, storico e politico italiano
 Carlo Varese (1903-1977) – pittore italiano